Henrik Nilsson – szwedzki kajakarz, dwukrotny medalista olimpijski
 Henrik Nilsson – szwedzki piłkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992